T4, T 4  eller T-4 kan syfta på:

 T4 – stöd för hörslinga i mobiltelefoner som stöd för hörselskadade
 T4 – fyrsidig tärning
 T4 – ett tyroideahormon, se tyroxin
 Aktion T4 – eutanasiprogram i Nazityskland
 T4 (båt) – svensk motortorpedbåt
 T 4 –  ett trängförband inom svenska armén, se Skånska trängbataljonen
 Sojuz T-4 –  en flygning i det sovjetiska rymdprogrammet.